Кратер Голечек () — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского астронома Иоганна Холечека (1846—1923) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Павлов на западе, кратер Леви-Чивита на северо-западе, кратер Гагарин на севере-северо-западе, кратер Расплетин на севере, кратер Врублевский на севере-северо-востоке; кратер Серпинский на востоке, кратер О’Дей на юго-востоке, кратер Зейдель на юге-юго-востоке, а также кратер Жюль Верн на юго-западе. На востоке от кратера находится Море Мечты. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 37,8 км, глубина 2,2 км.

Кратер имеет круглую форму с небольшим выступом на юге-юго-востоке, умеренно разрушен. Внутренний склон вала имеет следы обрушения с осыпями у подножия в западной части. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1010 м, объем кратера составляет приблизительно 1060 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено множеством мелких кратеров, не имеет приметных структур. Имеется центральный пик с возвыщением около 780 м.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Голечек R относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Голечек Z относится к эратосфенскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Голечек на карте LM-103.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны